Margrethekirken er navnet på flere danske kirker:
 Margrethekirken (Københavns Kommune) – en kirke i Margrethe Sogn i Københavns Kommune
 Margrethekirken (Aalborg Kommune) – en kirke i Margrethe Sogn i Aalborg Kommune